Der Mitropapokal 1991 war die 50. Auflage des Fußballwettbewerbs. AC Turin gewann das Finale gegen Pisa SC.

Gruppenphase

Gruppe 1 

|}
Die Spiele fanden in Turin statt.

Gruppe 2 

|}
Die Spiele fanden in Pisa statt.

Finale 
Das Spiel fand am 4. Juni 1991 in Turin statt.

|}

Siehe auch 
 Intertoto-Cup 1991

Weblinks 
 Details zum Wettbewerb 1991 auf www.rsssf.com

1991
Fußballsaison 1991